Александровская Слобода — топоним в России:

 Александровская слобода — исторический район в Санкт-Петербурге; южное рабочее предместье вдоль соединительной ветки железной дороги.
 Александровская Слобода — название города Александров во Владимирской области до 1778 года.
 Александровская слобода — крепость на территории нынешнего города Александров во Владимирской области.
 Александровская Слобода — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Александровская Слобода — село в Заинском районе Татарстана.

См. также 
 Александров